

Patronymes 

František Kaberle, joueur tchécoslovaque professionnel de hockey sur glace;
Tomáš Kaberle, joueur tchécoslovaque professionnel de hockey sur glace.

Homonymie de patronyme